Dingo est un nom commun ou propre qui peut désigner :

Nom commun

 Le dingo, un canidé australien.
 Le Daimler Dingo, véhicule militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale.
 L'ATF Dingo, véhicule militaire allemand de la fin de la Guerre froide.

Nom propre

 Dingo, un personnage de Walt Disney, ami de Mickey Mouse, nommé Goofy Goof en anglais ; la francisation semble provenir de la paronymie avec dingue.
 La série Dingo mettant en vedette Dingo lui-même. 
 Dingo, un roman de l'écrivain français Octave Mirbeau.
 Dingo, le chien d'Octave Mirbeau et le héros de son roman homonyme de 1913.
 Dingo, un film australien de Rolf de Heer.
 Dingo, album de Miles Davis, est la B.O. du film homonyme.
 Dingo, un groupe de rock finlandais.
 Dingo, un développeur de jeux vidéo japonais.
 Dingo, un photographe français spécialisé dans l'univers de l'automobile.